Riverview Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Riverview Historic District (Chambers County, Alabama), ID-Nr. 99001300
 Riverview Historic District (Dallas County, Alabama), ID-Nr. 90000887
 Riverview Historic District (Illinois), ID-Nr. 86001488
 Riverview Historic District (Oklahoma), ID-Nr. 07000906